Jelowka () bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:

 Jelowka (Inja), Nebenfluss des Ob-Nebenflusses Inja
 Jelowka (Kamtschatka), Nebenfluss der Kamtschatka auf der Kamtschatka-Halbinsel